Großstück ist der Familienname von:
 Wolfgang Großstück
 Willy Großstück